GOP puede referirse a:
 Partido Republicano de los Estados Unidos, por su sobrenombre de Grand Old Party;
 Aeropuerto de Gorakhpur (India), por su código IATA.

Siglas